ARM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Armenijo.
 arhitektura ARM
 kratica za Armado Republike Makedonije

Glej tudi 

Kratice